Annidamento – fase dello sviluppo embrionale
 Annidamento –  in informatica nell'ambito della programmazione inserimento di una struttura di controllo all'interno di un'altra